Сарьянка:

 Сарьянка —  деревня в Свердловской области России.
 Сарьянка — река в Латвии и Белоруссии.